Кроты () — село,
Давыдовский сельский совет,
Пирятинский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5323882203. Население по переписи 2001 года составляло 340 человек.

Географическое положение 
Село Кроты находится на правом берегу реки Удай,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Мокляки (Прилукский район),
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Гурбинцы,
на противоположном берегу — село Антоновка (Варвинский район).
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
Варваровская церковь села Кротов известна с 1774 года

Село указано на подробной карте Российской Империи и близлежащих заграничных владений 1816 года

Экономика 
  Кротовский психоневрологический дом-интернат.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Примечания